Il singolare del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Wojciech Fibak che ha battuto in finale Vijay Amritraj che si è ritirato sul punteggio di 6-2, 0-1.

Teste di serie 

 John McEnroe (semifinali)
 Corrado Barazzutti (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (campione)

 Peter Fleming (primo turno)
 Johan Kriek (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Victor Amaya (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cologne Grand Prix 1978